Het ATP-tennistoernooi van Lyon (officieel de Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon) van 2018 vond plaats van 20 tot en met 26 mei in het Franse Lyon. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Karen Khachanov → vervangen door  Cameron Norrie
  Leonardo Mayer → vervangen door  Mikhail Kukushkin
  Daniil Medvedev → vervangen door  Dušan Lajović
  Viktor Troicki → vervangen door  Calvin Hemery
  Jo-Wilfried Tsonga → vervangen door  Federico Coria (LL)
  Chung Hyeon → vervangen door  Joris De Loore (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Lyon
ATP-toernooi van Lyon